Разновидность:
 Разновидность — в биологии, таксон рангом ниже вида.
 Разновидность — в филателии, марка или цельная вещь, отличающаяся от остальных экземпляров некоторыми деталями.
 Разновидность — в филологии.
 Разновидность или Минеральная разновидность — в минералогии, минералы с незначительными различиями